Gmina Brzeźnica ist der Name folgender Gemeinden in Polen:

 Gmina Brzeźnica (Powiat Wadowicki) im Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Brzeźnica (Powiat Żagański) im Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Lebus
 Gmina Brzeźnica, heute Brzeźnica in der Gmina Kozienice, Gemeinde im Powiat Kozienicki, Woiwodschaft Kielce
 Gmina Brzeźnica, heute Brzeźnica in Dębica (Landgemeinde) im Powiat Dębicki, Woiwodschaft Tarnów